Иван Яковлевич Фролов (27 июля 1923 — 23 ноября 1992) — советский военнослужащий, старшина запаса. В период Великой Отечественной войны наводчик орудия 280-го гвардейского стрелкового полка (92-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт). Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 27 июля 1923 года в деревне Шестаково на территории современного  Кемеровской области в семье крестьянина, по национальности — русский.

Окончил 7 классов, сельскохозяйственную школу. Работал механиком. В Красной Армии с декабря 1941 года.

Наводчик орудия 280-го гвардейского стрелкового полка (92-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) кандидат в члены ВКП(б) красноармеец Фролов 19 октября 1943 году отличился при форсировании Днепра в районе хутора Луковка (Пятихатский район Днепропетровской области), захвате плацдарма на правом берегу и в боях за его удержание. Оставшись из расчёта один, подбил танк, сжёг 2 бронемашины и уничтожил до взвода солдат противника.

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. С 1944 года — член ВКП(б)/КПСС.

В 1945 старшина Фролов демобилизован. Жил в Николаеве. В 1958 году окончил торговый техникум, работал в системе общественного питания.

Награды
 Герой Советского Союза;
 орден Ленина;
 орден Отечественной войны 1 степени;
 орден Славы 3 степени;
 медали.

Примечания

Литература 
 Днепр — река героев. — Изд. 2-е, доп. — Киев: Изд-во политической литературы Украины, 1988.

Ссылки 

Члены КПСС
Участники Сталинградской битвы
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Артиллеристы Великой Отечественной войны